Ahmed Ali al-Mirghani, sudanesisk politiker.
 Ahmed Ali (friidrottare), sudanesisk kortdistanslöpare.
 Ahmed Ibrahim Ali, "Romário", var en fotbollsspelare som mördades i Kista 2008.